Ferdinand von Braunschweig-Wolfenbüttel ist der Name folgender Personen:

 Ferdinand (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1721–1792), Prinz von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern und von Braunschweig-Wolfenbüttel, Herzog von Braunschweig und Lüneburg, Generalfeldmarschall